Финал Кубка Либертадорес 2014 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 2014, 55-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 6 и 13 августа между парагвайским «Насьоналем» из Асунсьона и аргентинским «Сан-Лоренсо».

Первый матч, прошедший в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако», завершился со счётом 1:1 в пользу «Олимпии». Счёт был открыт во втором тайме после удара игрока «Сан-Лоренсо» Мауро Матоса, но уже на 2-й добавленной к основному времени матча минуте «Насьональ» сравнял счёт усилиями Хулио Санта Круса.

В ответном матче на стадионе «Педро Бидегаин» в Буэнос-Айресе «Сан-Лоренсо» одержал победу со счётом 1:0, благодаря голу Нестора Ортигосы, реализовавшего пенальти на 35-й минуте. Таким образом, выиграв по сумме двух матчей со счётом 2:1, аргентинская команда впервые в своей истории стала обладателем трофея.

«Насьональ» и «Сан-Лоренсо» впервые приняли участие в финале. Для клубов из Парагвая он стал восьмым и вторым подряд, и впервые в нём сыграла не «Олимпия», тогда как для аргентинских клубов он стал 32-м и первым после 2012 года, когда в финале играла «Бока Хуниорс».

Клубы из Аргентины и Парагвая играли в финале только один раз. Случилось это в 1979 году, когда в решающем матче встретились «Олимпия» и «Бока Хуниорс». Стоит отметить, что, как и 35 лет назад, первый матч будет сыгран в Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако», а ответный — в Буэнос-Айресе.

Дорога к финалу

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей

Кубок Либертадорес 2014
Август 2014 года
2014
События 6 августа
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
Спорт в Парагвае в 2014 году
События 13 августа
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе
Спорт в Бразилии в 2014 году
Спорт в Аргентине в 2014 году
Международные соревнования по футболу в Парагвае